Pempelfort bezeichnet

 Pempelfort, Stadtteil von Düsseldorf

Pempelfort ist der Familienname folgender Personen

 Gerd Pempelfort (1928–1986), deutscher Architekt
 Karl Pempelfort (1901–1975), deutscher Kunsthistoriker, Literat und Dramaturg
 Ruth und Karlheinz Pempelfort, Gründer der Pempelfort-Stiftung für alte/arme und vereinsamte Menschen in Berlin Pempelfort-Stiftung in Berlin